

Belgio
 Cappella della Resurrezione – edificio religioso a Bruxelles

Italia
 Cappella della Resurrezione – cappella all'interno dell'oratorio del Santissimo Crocifisso della Grotta a Urbino
 Cappella della Resurrezione – edificio religioso nel cimitero di Corbetta